Беспалов, Иван:
 Беспалов, Иван Антонович (1914—1989) — советский военнослужащий, гвардии майор, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 
 Беспалов, Иван Петрович (1915—2011) — советский политический деятель, первый секретарь Кировского обкома КПСС.